William Douglas De Amorim (), cunoscut ca William De Amorim sau ca William,

Cariera

Astra Giurgiu
De Amorim a marcat primul său gol în UEFA Europa League pe 6 noiembrie 2014, în minutul 81 din partida cu Celtic, încheiată la egalitate, scor 1-1.

FCSB
Pe 13 august 2016 De Amorim semneaza un contract pe cinci ani cu FCSB, fiind stipulată în contract o clauză de reziliere de 10 milioane de euro.

Palmares
Astra Giurgiu
 Cupa României (1): 2013–14
 Supercupa României (2): 2014, 2016
 Liga I (1): 2015-16

Viață personală
Pe 27 mai 2016 a primit cetățenia română.

Legături externe 

Profilul pe Transfermarkt
Profilul pe RomanianSoccer

Note 

Nașteri în 1991
Brazilieni în viață
Fotbaliști brazilieni
Brazilieni expatriați în România
Fotbaliști ai FC Astra Giurgiu
Mijlocași
Cetățeni naturalizați în România
Fotbaliști ai FC Steaua București
Afro-brazilieni